Utiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Utiel (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Utiel (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar